Catharijne Gasthuis, Sint-Catharijnagasthuis, Catharina Gasthuis etc. kan verwijzen naar:

Catharina Gasthuis (gebouw Oosthaven Gouda), voormalig gasthuis in Gouda met gasthuiskapel
Museum Gouda, museum in Gouda gevestigd in het Catharina Gasthuis
Sint Catharinagasthuis (Grave), voormalig gasthuis in Grave
Sint-Catharinagasthuis (Leiden), voormalig gasthuis in Leiden
Sint-Catharinagasthuis (Maastricht), voormalig gasthuis in Maastricht
Catharijnegasthuis (Utrecht), voormalig gasthuis in Utrecht